Günter Krüger puede referirse a las siguientes personas:

 Günter Krüger (piragüista), piragüista de la RFA;
 Günter Krüger (yudoca), yudoca de la RDA.